Răducanu oder Raducanu ist der Familienname folgender Personen:

 Claudiu Răducanu (* 1976), rumänischer Fußballspieler
 Cristian Răducanu (* 1967), rumänischer Rugbyspieler und -trainer
 Dumitru Răducanu (* 1967), rumänischer Ruderer
 Emma Raducanu (* 2002), britische Tennisspielerin
 Gheorghe Răducanu (* 1951), rumänischer Politiker
 Ion Răducanu (1884–1964), rumänischer Diplomat und Politiker
 Johnny Răducanu (1931–2011), rumänischer Jazzmusiker
 Marcel Răducanu (* 1954), rumänischer Fußballspieler
 Maria Răducanu (* 1967), rumänische Jazzsängerin
 Mihai Răducanu (1964/65–2010), rumänischer Fußballspieler
 Necula Răducanu (* 1946), rumänischer Fußballspieler